William Henderson, 1. baron Henderson (1891–1984) – angielski polityk, arystokrata
 William Henderson – strzelec sportowy z Wysp Dziewiczych USA, olimpijczyk
 Willie Henderson (ur. 1944) – szkocki piłkarz